Самариха — топоним в России:

 Самариха — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Самариха — река в Нижегородской области, приток Чернушки.